ЛКС () — польский футбольный клуб из Лодзи. Образован в 1908 году. Является одним из клубов-учредителей Лиги польской в 1927 году. В настоящее время выступает в Экстракласе.

Названия 
 1908—1909 — «Лодзянка»
 1909—1949 — «ЛКС» (в 1940—1945 — «ЛКС» Лицманштадт)
 1949—1955 — «ЛКС-Влокняж»
 1956—1996 — «ЛКС»
 1996—2001 — «ЛКС-Птак»
 с 2001 — «ЛКС»

История 
Клуб основан в 1908 году. Двукратный чемпион Польши — 1958, 1998. Обладатель Кубка Польши — 1957. В 1959 году «Лодзь» дебютировал в еврокубках против люксембургского «Женесса» в Кубке чемпионов, и был разгромлен по сумме двух матчей (0:5 и 1:2). В 2009 году из-за финансовых проблем клуб был отправлен в Первую лигу. Домашние матчи клуб проводит на Городском стадионе, вмещающем 5 700 зрителей. По ходу сезона 2012/13 Лодзь объявил себя банкротом и снялся с соревнований Первой лиги после 22 туров.

Участвовал в чемпионате Российской империи 1913 года.

Первенство Польши

Выступление клуба в еврокубках

Достижения 
  Чемпион Польши (2): 1958, 1997/98
  Серебряный призёр чемпионата Польши (1): 1954
  Бронзовый призёр чемпионата Польши (3): 1922, 1957, 1992/93
  Обладатель Кубка Польши (1): 1957
  Финалист Кубка Польши (1): 1994

 Итого: 3 трофея

Известные игроки 
  Павел Брожек
  Ваан Геворгян
  Казимеж Дейна
  Эдди Домбрайе
  Младен Кашчелан
  Марцин Ковальчик
  Владислав Круль
  Лукаш Мадей
  Константин Махновский
  Агван Папикян
  Ян Томашевский
  Эвертон
  Паулиньо
  Ярослав Бако

Состав команды 
сентябрь 2018

См. также 
 Видзев (футбольный клуб, Лодзь)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Сайт фанатов клуба

Футбольные клубы Польши
Футбольные клубы Российской империи
Спортивные клубы Лодзи